Glòries puede referirse a:

 Estación de Glòries, estación de la línea 1 del metro de Barcelona (España).
 Westfield Glòries, centro comercial ubicado en Barcelona (España).
 Torre Glòries, rascacielos ubicado en Barcelona (España).